Corneille de Lyon (1500–1575) — pintor franco-holandês
Pierre Corneille (1606–1684) — dramaturgo francês, irmão de Thomas Corneille
Thomas Corneille (1625–1709) — jurista e dramaturgo francês, irmão de Pierre Corneille
Guillaume Cornelis van Beverloo (1922–2010) — artista plástico holandês
Corneille (cantor) — nome artístico de Cornelius Nyungura, cantor e compositor alemão, radicado no Canadá (n. 1977)

Desambiguações de antropônimos